

Олег Ингваревич Красный (около 1215—8 марта 1258) — великий князь рязанский (1252—1258), местночтимый святой, сын Ингваря Игоревича.

Биография 
Во время монголо-татарского нашествия на Русь зимой 1237/1238 годов в битве под Коломной был ранен и захвачен в плен.
Батый принуждал Олега сменить веру.
Но Олег отказался, однако был «пощажен ради редкой его красоты».
На рязанское княжение отпущен лишь в 1252 году.

После четырнадцатилетнего плена возвратился на родину и княжил ещё шесть лет.
В 1258 году, чувствуя приближение кончины, блаженный Олег был пострижен в схиму с именем Космы.
Он передал престол своему сыну Роману и мирно скончался 8 марта 1258 года.

Похоронен в Храме Святого Спаса.

 на Рязанской земле почитается  как местночтимый святой.

Семья и предки 
Отец: Ингварь Игоревич (ум. 1235) — рязанский князь (1217—1235).

Братья и сёстры:
 Юрий (уб. 1237) — великий князь Рязанский (1235—1237).
 Роман (уб. 1238) — князь коломенский (1217—1238).
 Евдокия — жена 1-го князя углицкого Владимира Константиновича.

Сын: Роман (1237—1270) — Великий князь рязанский (1258—1270).

Примечания

Литература 
 
 Экземплярский, А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. — СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1891. Т. 2: Владетельные князья владимирских и московских уделов и великие и удельные владетельные князья Суздальско-Нижегородские, Тверские и Рязанские — 696 с.

Ссылки 
 

Великие князья рязанские
Святославичи
Русские князья XIII века
Канонизированные князья
Рюриковичи по алфавиту
Местночтимые святые
Родившиеся в 1215 году